Сичина́ва () — фамилия.

 Известные носители
 Сичинава, Борис Шалвович (1939—2011) — советский футболист.
 Сичинава, Георгий Владимирович (род. 1944) — советский футболист.
 Сичинава (Ситчинава), Ника (род. 1994) — грузинский футболист.
 Сичинава, Тенгиз Гивиевич (1972—2021) — советский и грузинский футболист, тренер.
 Сичинава, Трифон Ефимович (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.